Gounghin steht für:

 Gounghin (Kouritenga), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Gounghin (Ouagadougou), einen Stadtteil der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou